Gary Kwok ist der Name folgender Personen:

* Gary Kwok (Rennfahrer) (* 1966), kanadischer Autorennfahrer
 Gary Kwok (Snookerspieler) (1952–2011), Snookerspieler aus Hongkong